giglio bianco – nome volgare di Trillium grandiflorum
 giglio bianco – nome volgare di Paradisea liliastrum
 giglio bianco – nome volgare di Lilium candidum
 Giglio Bianco Catania